Montbel kan syfta på:
 Montbel, Ariège
 Montbel, Lozère